Pojem Delta funkce může označovat:

 Diracovu delta funkci,  

 Kroneckerovo delta,

Reference